Schaumrolle ist:

 ein Gebäck aus Blätterteig, siehe Schillerlocke (Gebäck)
 eine, mittlerweile nicht mehr existierende, Wechte am Gipfelgrat der Königspitze